Refalo est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Alain Refalo (né en 1964), professeur des écoles et militant actif de la non-violence français ; 
  Leo Refalo (né en 1966), joueur de football maltais ; 
  (1936–2015), homme politique et diplomate maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais